Por Alligator pode estar à procura de:
Alligator (género), gênero de jacarés que inclui o jacaré-americano
Alligator (Mississippi), cidade dos Estados Unidos da América
Alligator (filme), filme americano de 1980
Alligator (álbum), álbum da banda The National
Alligator Farm, álbum do guitarrista Paul Gilbert

Desambiguação